Olst ist der Name:
 von Anne van Olst (* 1962), dänische Dressurreiterin
 der ehemaligen niederländischen Gemeinde Olst, der heute zur Gemeinde Olst-Wijhe gehört